Toponímia:
 Bern (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Bern  o Berna , ciutat i la capital del cantó de Berna i de Suïssa
 Bern  o districte de Berna , divisió administrativa del Cantó de Berna (Suïssa)
 Bern  o cantó de Berna , cantó de Suïssa
 Flughafen Bern-Belp  o Aeroport de Berna-Belp , aeroport que dona servei a Berna
 New Bern, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Organitzacions:
 Universität Bern  o Universitat de Berna , universitat suïssa a la ciutat de Berna
 Fussballclub Bern, club de futbol de la ciutat de Berna (Suïssa)
 Miscel·lània: Stéphane Bern (Lió, 1963), escriptor, actor, locutor de ràdio i presentador de televisió franco-luxemburguès